Greenwald pode referir-se a:
 Greenwald, uma cidade localizada no estado americano de Minnesota
 Glenn Greenwald
 Noreen "Nora" Kristina Greenwald
 Todd J. Greenwald, um produtor, escritor, roteirista, diretor e ator norte-americano

Desambiguação